Aberconwy bezeichnet:

 Aberconwy (District), ein ehemaliger District in Wales
 Aberconwy (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Aberconwy (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales